Stefan Kozłowski (1859-1908) – działacz ludowy i narodowy
 Stefan Kozłowski (1888-1963) – pionier lotnictwa
 Stefan Kozłowski (ur. 1888) – starszy sierżant Wojska Polskiego, 20 lipca 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości, żołnierz Legionów Polskich
 Stefan Kozłowski (ur. 1896) – żołnierz 3 pp Leg. Pol., 10 grudnia 1931 odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych i Odznaką Pamiątkową Więźniów Ideowych, podporucznik piechoty Wojska Polskiego
 Stefan Kozłowski (ur. 1896) – żołnierz 3 pp Leg. Pol., 4 listopada 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stefan Kozłowski (1896–1919) – podporucznik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości
 Stefan Kozłowski (ur. 1897) – uczeń, działacz niepodległościowy, 16 marca 1933 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stefan Kozłowski (1897-1940) – kapitan Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości
 Stefan Kozłowski (1928-2007) – geolog, ekolog, minister środowiska w rządzie Jana Olszewskiego
 Stefan Kozłowski (1938-2022) – archeolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 Stefan Kozłowski (1955-) – związkowiec, działacz opozycji w PRL

Uwagi

Przypisy